Sept navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Orpheus, d’après Orphée, le père magique des chansons dans la mythologie grecque.

 Le  est une frégate modifiée de classe Lowestoffe, lancée en 1773. Elle a été brûlée en 1778 pour éviter d’être capturée par les Français au Rhode Island.
 Le  était un vaisseau de cinquième rang de 32 canons, lancé en 1780. En 1807, il a fait naufrage dans les Antilles.
 Le  était un vaisseau de cinquième rang de 36 canons, lancé en 1809. Il fut démantelé en 1819.
 Le  était une corvette à hélice en bois de classe Jason de 22 canons, lancée en 1860. Il a fait naufrage sur les bancs de sable de Manukau en Nouvelle-Zélande en 1863.
 Le  est un destroyer de classe M de l’Amirauté, lancé en 1916. Il a été vendu à la ferraille en 1921.
 Le  est un sous-marin de classe Odin, lancé en 1929. Il a été perdu corps et biens au large de Tobrouk en 1940 après avoir été attaqué à coups de grenades anti-sous-marines par le destroyer italien Turbine.
 Le  est un sous-marin de classe Oberon, lancé en 1959. Il a été désarmé en 1987 et est devenu un navire-école portuaire. Il a été vendu à la ferraille en 1994.

Notes et références

Bibliographie 
 .

Orpheus